El término puede referirse a:

Etnia han, grupo etnolingüístico mayoritario en República Popular de China.
Dinastía Han (s. III a.C.-III d.C.), antiguo estado desaparecido de la antigua China.